Malabaila hacquetii är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Malabaila hacquetii ingår i släktet Malabaila och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hacquetii